Karl Piepho ist der Name folgender Personen:

* Karl Piepho (Heimatforscher) (1882–1959), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Karl Johann Nikolaus Piepho (1869–1920), deutscher Stillleben-, Landschafts- und Bildnismaler